Jannik Faißt (ur. 17 kwietnia 2004) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Baiersbronn. Brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursie drużynowym (2022).

W lutym 2018 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 25. lokatę w Planicy. W sierpniu 2021 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 21. lokatę w Einsiedeln, a we wrześniu 2021 w swoim pierwszym starcie w Letnim Pucharze Kontynentalnym zajął 42. miejsce w zawodach w Klingenthal. Wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zajął 15. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Faißta na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004